China Open je lahko:
China Open (snooker), snooker turnir
China Open (tenis), teniški turnir
China Open (badminton), turnir v badmintonu
Volvo China Open, turnir v golfu